DCD2 Records (ранее известная как Decaydance Records) — американская независимая звукозаписывающая компания, принадлежащая Питу Вентцу и партнёрам, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Первой группой, подписавшей контракт с лейблом, стала Panic! At the Disco. В 2014 году лейбл возобновил работу под новым именем DCD2 Records, сохранив при этом старые контракты, подписанные до перезапуска. Группа New Politics и певица Lolo стали первыми артистами лейбла после его переименования.

Исполнители лейбла

Действующие исполнители 
Fall Out Boy
Gym Class Heroes / Трэви Маккой
L.I.F.T
 MAX
nothing,nowhere
Panic! At the Disco

Исполнители, ранее записывавшиеся на лейбле 
 The Academy Is... (Распалась)
 Black Cards (В перерыве)
 The Cab (На лейбле Republic Records)
 Cobra Starship (Распалась)
 Destroy Rebuild Until God Shows (Распалась)
 Doug
 Four Year Strong (На лейбле Pure Noise Records)
 Hey Monday (В перерыве)
 The Hush Sound
 Lifetime (На лейбле No Idea Records)
 Millionaires (Распалась)
 October Fall (Распалась)
 Tyga (На лейбле Young Money Entertainment)
 The Ready Set (На лейбле Razor & Tie)
Чарли Марли
Lolo
New Politics

Альбомы, выпущенные на лейбле

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Лейблы звукозаписи
Лейблы звукозаписи США
Лейблы альтернативного рока
Исполнители DCD2 Records
Компании Нью-Йорка